Ariidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Christusvissen 
 Anchariidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Christusvissen